Le vendredi  est le 361 jour de l'année 1861.

Naissances 
 Abel Amiaux (mort le ), illustrateur français
 Auguste Vaillant (mort le ), anarchiste français
 Ernest Muret (mort le ), romaniste et onomasticien suisse

Décès 
 Charles Gabet (né le ), peintre portraitiste et policier français

Voir aussi 
 27 décembre et décembre 1861